
Termin -{BPN}- ima više značenja.

 Bromfeniramin, lek
 Bor-kalijum-nitrat, () pirotehnički incijator